Югай — корейская фамилия, распространённая у корейцев бывшего СССР.

 Известные носители
 Югай, Александр Фомич (1901—?) — кандидат юридических наук, доцент СЮИ.
 Югай, Борис Александрович (1957—2010) — киргизский военный деятель, генерал-майор.
 Югай, Герасим Андреевич (1931—2013) — советский и российский философ.
 Югай, Герман (1920—1979) — Герой Социалистического Труда.
 Югай Ман Ден (1906—1980) — Герой Социалистического Труда.